Ахтырка — название географических объектов.

Россия 
 Ахтырка — исчезнувшее село в Нижнегорском районе Крыма.
 Ахтырка — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Ахтырка — деревня в Венгеровском районе Новосибирской области.
 Ахтырка — село в Колпнянском районе Орловской области.
 Ахтырка — деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Ахтырка — усадьба в Сергиево-Посадском районе Московской области.

Украина 
 Ахтырка — город в Сумской области, административный центр Ахтырского района.
 Ахтырка — станция Южной железной дороги.